Северная — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России, входит в состав Малиновского сельского поселения.

Находится на берегу реки Илиней. В деревне одна улица — Северная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района